Sukaluyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 107,21), Jawa Barat, 
 Kecamatan Sukaluyu, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sukaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,98), Jawa Barat, 
 Kelurahan Sukaluyu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sukaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,35, long 107,28), Jawa Barat, 
 Desa Sukaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 106,74), Jawa Barat, 
 Desa Sukaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,59, long 106,57), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar